IOT může znamenat:

 Internet věcí (IoT) – propojení vestavěných zařízení s Internetem
 Interoperability testing – testování interoperability software